Cet article présente la liste des personnages de la série Seven Deadly Sins.

Seven Deadly Sins 
Les  constituent l'ordre de Chevaliers Sacrés le plus puissant du Royaume de Liones, sous les ordres directs du Roi. Ils étaient formés de sept criminels brutaux, qui avaient tous été reconnus coupables de crimes jugés graves et inexpiables. Ils sont gravés de différents symboles bestiaux sur leur corps (qui représente les 7 péchés capitaux). Après avoir été accusés d'avoir assassiné le Grand Maître Général des Chevaliers Sacrés, ils ont été dissous indéfiniment, ainsi que stigmatisés comme des criminels et des traîtres, alors qu'ils sont innocents. Ils sont les principaux protagonistes de la série.

Ban est le Renard de l'Avarice des Seven Deadly Sins, ainsi qu'un ancien Bandit. Après la première dissolution du groupe, Ban a d'abord été emprisonné à la prison de Baste, mais s'est échappé quand il a découvert que Meliodas était toujours en vie. Son Trésor Sacré est le . En plus d'avoir été rendu immortel par la Fontaine de Jouvence, il est connu pour sa Capacité Magique, . Il aura une quête tout au long du manga, celle-ci étant de ressusciter sa bien aimé et qui amènera à faire bien des sacrifices.

Diane est le Serpent de l'Envie des Seven Deadly Sins. Elle est membre du Clan des Géants et est donc beaucoup plus grande que les gens ordinaires, y compris ses camarades. Son trésor sacré est le , qu'elle utilise en conjonction avec sa Capacité Magique, la .
Pendant le Prélude de la Seconde Guerre Sainte, la force de Diane a été pleinement reconnue par le Premier Roi des Géants, Drôle, qui est mort lui-même en la protégeant après l'avoir déclarée comme son héritière, faisant d'elle la prochaine dirigeante potentielle du Clan des Géants, sous le titre officieux de "Reine des Géants". Elle est également actuellement la petite amie de King, qui est actuellement le Troisième Roi des Fées.

Escanor était le Lion de l'Orgueil des Seven Deadly Sins, l'ancien Deuxième Prince du Royaume de Castellio, et était connu parmi les Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones comme l'Humain le plus "fort" de Britannia. Son Trésor Sacré était la , et sa Capacité Magique est appelé , ce qui l'avait rendu réputé pour gagner un pouvoir immense pendant le Jour, et devenir progressivement plus faible à mesure que le Soleil se couche, le laissant fragile et soumis la Nuit. Il devient invincible pendant une minute à midi (l'unique). Il hérite son pouvoir du frere ainé de Ludeciel, Mael le 4eme archange, surpassant même Meliodas à son meilleur niveau.

Gowther est le Bélier de la Luxure des Seven Deadly Sins. Gowther s'est révélé être un pantin créé, par Gowther de l'Altruisme, servant d'intermédiaire à son "père" auprès des autres membres des 10 Commandments. Son Trésor Sacré est le , qu'il utilise en conjonction avec ses Capacités Magiques,  et Lost World (« monde perdu »). Il tombe amoureux de la sœur cadette du Roi Bartra "Nadja" qui donnera lieu à l'expression qu'il utilisera longtemps "si j'avais un coeur" avant que Diane ne le délivre.

King est le Grizzli de la Paresse des Seven Deadly Sins. Son vrai nom est  et il est le , dont le rôle est de protéger la Forêt des Fées. Son Trésor Sacré est la , qu'il utilise en conjonction avec sa Capacité Magique, . Il est également le frère aîné d'Ellaine, la Sainte Gardienne de la Fontaine de Jouvence, ainsi que le petit ami de Diane, sa camarade et membre du Clan des Géants. Il sera nommé comme le plus puissant Roi des Fées par Gloxinia en personne.

Meliodas est le Dragon de la Colère et Chef des Seven Deadly Sins. Il est le principal protagoniste de la série et était le propriétaire de la Taverne du Boar Hat. Son Trésor Sacré est la  et sa Capacité Magique est . Il était également l'ancien Chef des 10 Commandments, en tant que  et un ancien membre de l'Alliance Stigma. Il est le frère aîné de Zeldris de la Piété et le fils aîné du Roi des Démons. Tout au long de l'histoire sa quête sera de briser la malédiction qui porte sur Elizabeth et lui à tout prix . Sa malédiction a été lancée par la mère de sa bien aimée, La Divinité Suprême.

Merlin est le Sanglier de la Gourmandise des Seven Deadly Sins, et est considérée comme la Sorcière Suprême de Britannia. Son Trésor sacré est l', qu'elle utilise souvent en conjonction avec ses sorts et sa Capacité Magique, . Le nom "Merlin" est en fait un alias, car son vrai nom est imprononçable pour les Humains.

Alliés des Seven Deadly Sins 

Ellaine est une guerrière d'élite du Clan des Fées qui a exercé les fonctions de Sainte Gardienne de la Fontaine de Jouvence. Elle est également la sœur cadette du Troisième Roi des Fées, Arlequin. Bien que tuée par un Démon Rouge après avoir fait boire l'eau de la Fontaine de Jouvence à Ban, Ellaine est plus tard temporairement ressuscitée par Merascylla de la Foi et faillit mourir une seconde fois après avoir combattu le Clan des Démons durant la Seconde Guerre Sainte, mais est ensuite sauvée par Ban, son compagnon.

La Princesse Elizabeth est la Troisième Princesse adoptive du Royaume de Liones. Elle est la deuxième protagoniste principale de la série, et une survivante présumée du Royaume de Danafor et une ancienne serveuse à la Taverne du Boar Hat pendant son voyage pour reformer les Seven Deadly Sins, devenant finalement leur atout de premier plan et leur guérisseuse. Elle est également la 107 réincarnation de la Déesse Elizabeth, la fille unique de la Divinité Suprême, d'il y a , qui s'est également réincarnée en Liz, une Chevalière Sacrée.

Hawk est un cochon qui parle et le compagnon de Meliodas. Il est présenté comme la mascotte de la Taverne du Boar Hat, qui aide à nettoyer les restes de nourriture laissés par les clients. Sa marque en forme de trèfle se trouve sur l'arrière de son dos. Il possède également une magie appelée « Transpork » lui permettant lorsqu’il mange tout ou partie d’une créature magique, d’absorber son pouvoir.Il a été envoyé par le Roi des Démons (le père de Meliodas) afin de le surveiller à travers ses yeux. Il peut aussi servir de portail vers le purgatoire.

Helbram est le meilleur ami de King. Après avoir été corrompu par Aldrich et s'être retourner contre King et les Humains, il s'affilia aux Chevaliers Sacrés un tant que . Il fut tué pendant l'Infiltration du Royaume de Liones par les Seven Deadly Sins, mais son âme continua de résider dans son ancien casque par la suite, permettant ainsi à King de communiquer avec lui.

Jericho fait partie de la Nouvelle Génération de Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones, après avoir bu le sang d'un Démon Rouge. Quand elle était apprentie, elle était au service des Crocs Étranges et était postée au Donjon de Baste où Ban a été emprisonné.

Mama Hawk est une immense truie verte qui sert de transport à la Taverne du Boar Hat, ainsi que la mère de Hawk. Elle était introduite comme vivant sous terre et portant le Boar Hat sur sa tête à la manière d'un chapeau. Jusqu'à présent, sa véritable identité restait inconnue mais elle s'est vue attribuer de nombreux surnoms, comme Oshiro.
Il est finalement révélée qu'elle était la Mère du Chaos, dans laquelle le Chaos Primordial avait été scellé.

Oslo est un Black Hound au service du Roi des Fées et de la Sainte Gardienne de la Fontaine de Jouvence. Il est sous-entendu qu'Oslo était la réincarnation de Low, d'il y a .

Tristan est le fils de Meliodas et Elisabeth. C'est un jeune garçon très énergique. Physiquement, il a les mêmes traits de visages et coupe de cheveux que Méliodas, mais la couleur des cheuveux est argentée, comme Elisabeth. Il y a un œil bleu, comme sa mère, et un œil vert, comme son père.

Lancelot est le fils de Ban et Ellaine. Il a une cicatrice au niveau du front, qui lui a été faite par Tristan.

Chevaliers Sacrés 
Les  sont les guerriers les plus puissants de Britannia, et sont considérés comme des héros protégeant leurs Royaumes. Ils sont un groupe d'individus terrifiants, chacun étant capable de rivaliser avec la puissance de l'armée d'un pays rival tout entier et ayant, imprégnée dans leurs corps, une Magie qui transcende les connaissances humaines.

À Britannia, il existe des ordres de Chevaliers Sacrés dans les Royaumes de Liones, Danafor, Camelot et Edimbourg.

Grands Maîtres 
Les  sont des Chevaliers Sacrés possédant des pouvoirs de commandement sur tous les autres, ce qui en fait les Chefs des Chevaliers Sacrés. Cela a donné aux Grands Maîtres précédents, Dreyfus et Hendrickson, le commandement sur tout le Royaume après la mort de Zaratras. Le Grand Maître actuel est Howzer.

Dreyfus est un ancien Grand Maître des Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones, le demi-frère cadet de l'ancien Grand Maître Général Zaratras et le père de Griamore.

Hendrickson est un ancien Grand Maître des Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones, aux côtés de son meilleur ami, Dreyfus. Il était responsable de la Nouvelle Génération de Chevaliers Sacrés qui menaçaient la paix à Britannia. Il était également le premier antagoniste principal de la série.

Howzer est l'actuel Grand Maître Général des Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones, un collègue et partenaire de Gilthunder, ainsi qu'un ancien subordonné de l'un des ancien Grands Maîtres des Chevaliers Sacrés, Dreyfus. « Tempest » est le nom de sa magie.

Zaratras est l'ancien Grand Maître Général des Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones. Il avait autrefois pour réputation d'être le Chevalier Sacré le plus puissant du Royaume de Liones, avant sa mort des mains de Dreyfus et Hendrickson, alors manipulés par Fraudrin de l'Altruisme.
Il était également le père de Gilthunder.

Principaux Chevaliers 

Dale fait partie de l'Ancienne Génération des Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones et était le père de Guila et Zeal.

Gannon est un Chevalier Sacré corrompu du Royaume de Liones, responsable d'un complot visant à tuer Matrona, il y a seize ans.

Guila est une Chevalière Sacrée du Royaume de Liones, la fille de Dale, qui avait disparu lors d'une mission, et la sœur aînée de Zeal. Après avoir intégré la Nouvelle Génération de Chevaliers Sacrés, Guila a été envoyée pour tuer les Seven Deadly Sins dans la Capitale des Morts. À ce titre, elle était une antagoniste de la première partie de la série.

Gilthunder est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones, ainsi que le fils de Zaratras. Il possède comme son père une magie de Foudre. C’est l’amant de Margaret. Il respecte Meliodas plus que tout.

Griamore est l'héritier d'une lignée de Chevaliers Sacrés ayant servi le Royaume de Liones depuis de nombreuses générations, et le fils de Dreyfus. Il est le garde du corps de Veronica et fait preuve d'un amour absolu envers elle. Sa magie se nomme « Wall » et consiste en une sphère de protection presque impénétrable.

Gustav est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones, ainsi que le frère aîné de Jericho. Il possède une magie de Glace.

Kaide est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones.

Marmas est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones. Il avait mené Guila et Jericho durant leur assaut sur le Festival de Combat de Byzel.

Muramon est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones

Viviane est un Chevalière Sacrée énigmatique du Royaume de Liones qui servait autrefois directement sous les ordres de Hendrickson, ainsi qu'une ancienne apprentie de Merlin. Viviane est considérée comme l'une des sorcières les plus dangereuses du Royaume des Liones.

Weirds Fangs 
Les  étaient un ordre de Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones assigné au Donjon de Baste. Leur groupe est composé de quatre membres, chacun ayant une capacité distincte.

Freesia est une Chevalière Sacrée du Royaume de Liones ayant appartenu aux Weird Fangs, stationnés au Donjon de Baste. Elle a aidé à la capture de Ban. Elle fut tuée par Fraudrin, qui avala son âme.

Golgius est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones ayant appartenu aux Weird Fangs, stationnés au Donjon de Baste. Il a aidé à la capture de Ban. Il  fut récupéré par Elisabeth malgré le fait qu'il avait tenté de les tuer. On ne sait pas ce qu’il advint de lui ensuite.

Jude est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones ayant appartenu aux Weird Fangs, stationnés au Donjon de Baste. Il a aidé à la capture de Ban, et est connu pour l'avoir torturé sans aucune pitié pendant son emprisonnement. Il finit tué par ce dernier.

Ruin est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones ayant appartenu aux Weird Fangs, stationnés au Donjon de Baste. Il a aidé à la capture de Ban. Il fut tué par Fraudrin qui avala son âme.

Dawn Roars 
Les  était un ordre indépendant de Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones réputé pour toujours accomplir sa mission, quel qu'en soit le prix.Tout comme les Seven Deadly Sins, ils sont sous les ordres directs du Roi. Ils font leur première apparition sur les ordres du Cardinal Helbram, qui les désigne pour éliminer le Géant en Armure qui était supposé être Gowther.

Hugo est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones appartenant aux Dawn Roars.

Jilian est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones appartenant aux Dawn Roars.

Simon est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones ayant appartenu aux Dawn Roars.

Slader est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones, ainsi que l'ancien chef des Dawn Roars.

Weinheidt est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones, ainsi que le tireur d'élite des Dawn Roars.

Pléiades du Ciel d'Azur 
Les  sont un groupe de Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones autrefois dirigé par le Prince Denzel, le frère cadet du Roi Baltra. Ils ont été affectés à la garde de Zeldon, aux frontières du Royaume par Dreyfus et Hendrickson.

Arden est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones appartenant aux Pléiades du Ciel d'Azur.

Deathpierce est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones, ainsi que le chef actuel des Pléiades du Ciel d'Azur.

Deldrey est une Chevalière Sacrée du Royaume de Liones appartenant aux Pléiades du Ciel d'Azur.

Doggett est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones appartenant aux Pléiades du Ciel d'Azur.

Waiyo est un Chevalier Sacré du Royaume de Liones appartenant aux Pléiades du Ciel d'Azur.

Apprentis 
Les  sont des disciples des Chevaliers Sacrés actuels, qui suivent une formation pour devenir des Chevaliers Sacrés qualifiés. Ils sont assez puissants par rapport aux Chevaliers ordinaires, sur lesquels ils ont certains pouvoirs de commandement, mais sont encore beaucoup moins redoutables que de vrais Chevaliers Sacrés.

Alioni est membre de la Garnison de Chevaliers de la Barbe de Montain Cat, dans le Village de Kaynes et prétendait servir sous l'ordre des Chevaliers Sacrés. Il a d'abord été vu à côté de ses compagnons chevaliers essayant de capturer l'énigmatique et tristement célèbre Chevalier Rouillé qui était apparu à la Taverne du Boar Hat.

Andre est un Apprenti Chevalier Sacré stationné à un point de contrôle sur la route entre la Capitale des Morts et le Village de Dalmary. Il a été avalé et envoyé à un autre endroit par Oslo.

Twigo est un Apprenti Chevalier Sacré qui était posté près au Village de Kaynes. Après sa défaite face à Meliodas, il désira gagner de plus grands pouvoirs et ingéra du sang de Démon Rouge et en mourut.

Royaume de Liones 
Le , situé au sein de Britannia, était autrefois gouverné par la Famille Royale de Liones avant le Coup d'État de leurs Chevaliers Sacrés, ce qui en a fait un Royaume "fantoche". Après la défaite de Hendrickson, la Famille Royale a retrouvé son pouvoir. Le Royaume de Liones avait une alliance avec le Clan des Fées avant l'incendie de l'attaque de leur Forêt par un Démon Rouge.

Le Roi Bartra est le Onzième Souverain du Royaume de Liones et a été retenu captif par ses propres Chevaliers Sacrés après leur coup d'État. C'est également lui qui adopta la 107 réincarnation de la Déesse Elizabeth. Il possède le pouvoir de vision du futur.

La Reine Caroline est la défunte épouse du Roi Bartras, ainsi que la mère des Princesses Margaret, Veronica et Elizabeth.

Le Prince Denzel est le  des Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones, ainsi que le chef des Pléiades du Ciel d'Azur. Il était également le frère cadet du Roi Bartras. Il invoqua une déesse afin de battre les Ten Commandments, ce fut un échec.

La Princesse Margaret est la fille ainée du Roi Bartras. Elle est également la sœur aînée des Princesses Veronica et Elizabeth.

La Princesse Nadja est la sœur aînée du Roi Bartras et du Prince Denzel.

La Princesse Veronica est la fille cadette du Roi Bartras. Elle est également la sœur cadette de la Princesse Margaret et la sœur ainée adoptive de la Princesse Elizabeth

Autres royaumes

Royaume de Danafall 
Le , situé au sein de  Britannia, était autrefois connu pour rivaliser avec le Royaume de Liones en termes de pouvoir, jusqu'à sa destruction dans le combat qui opposa Fraudrin de l'Altruisme à Meliodas.

Cain est un ancien Chevalier Sacré du Royaume de Danafall, ayant survécu à sa destruction alors qu'il était parti en mission. Au départ, présenté en homme âgé ordinaire, il participe personnellement au Festival de Combat de Vaizel où il retrouve Meliodas parmi les Seven Deadly Sins. Il possède une magie de feu, « Blaze ».

Liz, de son vrai nom , est une ancienne esclave d'un Royaume inconnu, ayant tenté une embuscade nocturne au Royaume de Danafor, mais a été capturée et condamnée à mort. Elle était également la 106 réincarnation de la Déesse Elizabeth
Elle a été sauvée par Meliodas, alors Grand Maître Général des Chevaliers Sacrés du Royaume de Danafor et a fini par vivre là-bas en tant que 107 amante de Meliodas. Elle a été tuée par Fraudrin de l'Altruisme avant l'anéantissement complet du Royaume de Danafall, et plus tard a été réincarnée en Elizabeth Liones.

Wandle est un oiseau qui parle et l'ancien compagnon de Meliodas lorsque ce dernier était le Grand Maître Général des Chevaliers Sacrés du Royaume de Danafall. Meliodas avait avec Wandle une relation très similaire à celle avec Hawk. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés.

Royaume de Camelot 
Le , situé à l'Extrême Sud de Britannia, est dirigé depuis quelques années par le Roi Arthur, qui est conseillé et encadré Merlin.

Le Roi Arthur est le jeune Souverain du Royaume de Camelot et le détenteur actuel de l'épée légendaire Excalibur.

Cath est un chat mystérieux que le roi Arthur a rencontré à la suite de son entraînement à Istar. Il est en réalité le , une créature monstrueuse née de la Mère du Chaos.

Kay est le frère ainé adoptif du Roi Arthur, ainsi que le fils de Uther Pendragon, Chevalier Sacré du Royaume de Camelot.

Royaume d'Édimbourg 

Doni est un Chevalier Sacré du Royaume d'Édimbourg qui a été transformé en Vampire avec tous les autres habitants de son Royaume. Il a servi de Messager pour subjuguer Britannia sous l'emprise du Roi des Vampires : Israf.

Clan des Démons 
Le  est l'un des cinq Grands Clans de Britannia.

Membres Supérieurs 

Barugia est un  vénéré par les Six Chevaliers Noirs, ainsi qu'une ancienne connaissance de Galan de la Vérité.

Chandler, le , est un membre de  du Clan des Démons, ainsi que l'ancien précepteur de Meliodas. Lui et Cusack étaient autrefois une seule entité connue sous le nom de "Démon Primordial".

Cusack, le , est un membre de  du Clan des Démons, ainsi que l'ancien précepteur de Zeldris. Lui et Chandler étaient autrefois une seule entité connue sous le nom de "Démon Primordial".

Le Démon Primordial est un  dont le corps et l'âme ont été divisés en deux êtres pour avoir commis une tentative de rébellion ratée contre le Roi des Démons, qui lui avait octroyé une partie de ses pouvoirs.

Glariza est l'amante de Gowther de l'Altruisme.

Peronia est une petite guérisseuse du Clan des Démons.

Rajine est la sœur ainée de Derrierie de la Chasteté.

Le Roi des Démons est l'ancien Souverain du Clan des Démons, qui divisa la moitié de son Pouvoir Divin en dix Préceptes pour les accorder à ses Ten Commandments. Il était également le père de Meliodas et Zeldris, deux des Démons les plus puissants et les deux membres les plus puissants des Ten Commandments.

Ten Commandments 
Les  sont un groupe extrêmement puissant de dix guerriers d'élite parmi les plus forts du Clan des Démons. Cueillis à la main par le Roi des Démons lui-même, chaque membre possède un , un pouvoir unique leur étant accordé par le Roi des Démons, qui délivrait une malédiction unique à quiconque enfreignait une règle spécifique à chaque membre. Ces malédictions étaient absolues ; elles ne pouvaient même pas être contrées par leurs porteurs, même si chaque membre était immunisé contre tous les autres Préceptes à l'exception du leur. Ces malédictions ne pouvaient être levées que si la victime vainquait son porteur ou à la mort de la victime. Les Préceptes pouvaient être retirés de leur porteur s'il donnait leur consentement ou s'ils étaient impuissants, incapables de se battre ou morts.

Actuellement 

Derrierie de la Chasteté est une ancienne guerrière d'élite du Clan des Démons, servant directement sous les ordres du Roi des Démons en tant que membre des Ten Commandments. Son précepte est inconnu.

Dolor de la Patience, également connu des humains sous le nom de , est autrefois reconnu comme le Premier Roi des Géants, et selon certaines légendes de leur Clan, leur ancêtre. Plus tard, il a fait défection pour devenir un guerrier d'élite du Clan des Démons, servant directement sous les ordres du Roi des Démons en tant que membre des Ten Commandments, mais les a finalement quitté et est retourné au sein du Clan des Géants. Son précepte est inconnu.

Fraudrin de l'Altruisme est un Démon qui utilisait le corps du Grand Maître Dreyfus comme réceptacle pendant dix ans. Il était un antagoniste secondaire de l'Infiltration du Royaume de Liones par les Seven Deadly Sins, ayant conspiré pour ressusciter le Clan des Démons avec l'aide du Grand Maître Hendrickson. S'il n'était qu'un membre « honoraire » des Ten Commandments, c'est parce qu'il ne se considérait que comme le remplaçant de Gowther de l'Altruisme. Il n’a à ce titre pas hérité du précepte de Gowther. Il est tué par Meliodas. 

Galan de la Vérité est un guerrier d'élite du Clan des Démons, servant directement sous les ordres du Roi des Démons en tant que membre des Ten Commandments. Tous ceux qui profèrent des mensonges devant lui se voient instantanément pétrifiés à cause de son précepte. Tué par Escanor. 

Gloxinia du Sabbat est autrefois reconnu pour être le Premier Roi des Fées, mais a fait défection pour devenir un guerrier d'élite du Clan des Démons, servant directement sous les ordres du Roi des Démons en tant que membre des Ten Commandments. Plus tard, il les a finalement quitté et est retourné au sein du Clan des Fées. Le pouvoir de son précepte est inconnu.

Démon gris ayant subi une mutation, Graylord de la Miséricorde est un ancien guerrier d'élite du Clan des Démons, servant directement sous les ordres du Roi des Démons en tant que membre des Ten Commandments. Si un meurtre est commis en la présence de Graylord, l’espérance de vie du meurtrier lui sera immédiatement volée, du fait de son précepte. Tué (Enfermé) par Merlin. 

Merascylla de la Foi est une ancienne guerrière d'élite du Clan des Démons, servant directement sous les ordres du Roi des Démons en tant que membre des Ten Commandments. C’est en fait un serpent venimeux ayant acquis de puissants pouvoirs à force d’être en contact avec les miasmes des enfers pendant cinq siècles. Du fait de son précepte, tous ceux qui perdent la Foi qu’ils portaient face à elle (en un être ou un objet cher à leur yeux, pour un dieu, etc.) se retrouvent les yeux brûlés.

Monspiet du Silence est un ancien guerrier d'élite du Clan des Démons, servant directement sous les ordres du Roi des Démons en tant que membre des Ten Commandments. Son précepte est inconnu, bien que vraisemblablement en rapport avec le silence et l’expression de ses sentiments.

Zeldris de la Piété est un ancien guerrier d'élite du Clan des Démons, servant directement sous les ordres du Roi des Démons, en tant que Chef des Ten Commandments. Il est également le frère cadet de Meliodas, ainsi que le plus jeune fils du Roi des Démons, dont il était également le Représentant et l'Exécuteur. Tous ceux qui tournent le dos à Zeldris sont considérés comme des traîtres au roi des démons et deviennent des esclaves, du fait de son précepte.

Estarossa de la Charité fait partie des Ten Commandments et est le frère adoptif de Meliodas et Zeldris, et donc, le fils adoptif du Roi-Démon. On apprendra plus tard qu'Estarossa est en réalité Mael des Quatre Archanges, car Gowther de l'Atruisme a réécrit ses souvenirs.

Anciennement 

Aranak était un membre des Ten Commandments, ayant combattu durant la Première Guerre Sainte.

Gowther de l'Altruisme était un guerrier d'élite du Clan des Démons, servant directement sous les ordres du Roi des Démons, en tant que membre des Ten Commandments. Enrôlé de force par le Roi des Démons, il a ensuite été emprisonné dans une Prison Démoniaque pendant 500 ans pour avoir refusé de se battre. Il a manipulé Merascylla de la Foi pour connecter sa Prison Démoniaque à la Lumière de la Grâce de l'Alliance Stigma pour s'échapper. Pendant son emprisonnement, son seul contact avec le Monde Extérieur était par le biais de son "fils", un pantin qu'il a créé. Tous ceux qui font preuve d’égoïsme en sa présence perdent leurs sentiments et leurs souvenirs, à cause de son précepte.

Calmadios de la Piété est un ancien membre des Ten Commandments, ayant combattu durant la Première Guerre Sainte.

Xeno était un membre des Ten Commandments, ayant combattu durant la Première Guerre Sainte.

Autres 

L'Indura Chimère est un  créé par le Roi des Démons à partir des âmes de tous les anciens membres des Ten Commandments.

Six Chevaliers Noirs 
Les  étaient un puissant groupe de guerriers du Clan des Démons qui, autrefois, constituaient l’arrière-garde même des Ten Commandments.

Atra est un guerrier du Clan des Démons, ainsi qu'un membre des Six Chevaliers Noirs.

Bellion est un guerrier du Clan des Démons, ainsi que le Chef des Six Chevaliers Noirs.

Dahaka est un guerrier du Clan des Démons, ainsi qu'un membre des Six Chevaliers Noirs.

Derocchio est un guerrier du Clan des Démons, ainsi qu'un membre des Six Chevaliers Noirs.

Gara est une guerrière du Clan des Démons, ainsi qu'une membre des Six Chevaliers Noirs.

Pump est un guerrier du Clan des Démons, ainsi qu'un membre des Six Chevaliers Noirs. Pump est également le neveu de Galan de la Vérité.

Démons Subalternes 

Les Albions sont des golems géants créés par le Clan des Démons pendant la Première Guerre Sainte. Ils ont été réveillés après que le Cercueil des Ténèbres Éternelles ait été brisé.

Les Démons Argentés sont une branche subalterne du Clan des Démons.

Les Démons Blancs sont une branche subalterne du Clan des Démons.

Les Démons Bleus sont une branche subalterne du Clan des Démons.

Les Démons Cuivrés sont une branche subalterne du Clan des Démons.

Les Démons Gris sont une branche subalterne du Clan des Démons.

Les Démons Ocres sont une branche subalterne du Clan des Démons.

Les Démons Oranges sont une branche subalterne du Clan des Démons.

Les Démons Rouges sont une branche subalterne du Clan des Démons.

Les Démons Verts sont une branche subalterne du Clan des Démons.

Clan des Déesses 
Le  est l'un des cinq Grands Clans de Britannia.

La Divinité Suprême est la Souveraine du Clan des Déesses, qui divisa la moitié de son Pouvoir Divin en quatre Grâces pour les accorder à ses Quatre Archanges. Elle est également la mère de la Déesse Elizabeth.

Elizabeth est une membre de la Famille Royale du Clan des Déesses, ainsi que la fille unique de la Divinité Suprême. Elle est également l'incarnation originale d'Elizabeth Liones, ainsi que la première amante de Meliodas. Pour être tombée amoureuse de Meliodas et avoir sauvé Monspiet du Silence et Derrierie de la Chasteté, Elizabeth a été condamnée à la Réincarnation Infinie par le Roi des Démons.

Jelamet est une  du Clan des Déesses.

Jenna est une ancienne  du Clan des Déesses, ainsi que l'une des Chefs des Druides d'Istar, avec sa sœur jumelle cadette, Zaneli.

Nerobasta est une  du Clan des Déesses.

Zanelli est une ancienne  du Clan des Déesses, ainsi que l'une des Chefs des Druides d'Istar, avec sa sœur jumelle ainée, Jenna.

Quatre Archanges 
Les  sont un groupe extrêmement puissant de quatre guerriers d'élite qui sont parmi les plus puissants du Clan des Déesses. Ils sont similaires dans leur concept aux Ten Commandments du Clan des Démons, et selon Monspiet du Silence, même les Ten Commandments doivent se méfier d'eux car les combattre serait beaucoup moins facile que face à un Caporal Suppléant Divin. Les quatre archanges ont un membre plus fort que tous, il se nomme Maél {Maëlus}. Hélas il se fit tuer par Estarossa {Estarossu}.

Selon Ludeciel de l'Éclair, chaque membre possède une , un pouvoir unique leur étant accordé par la Divinité Suprême, de la même manière que les Dix Préceptes accordés aux Ten Commandments par le Roi des Démons. Chaque membre des Quatre Archanges possède un pouvoir équivalent à celui de deux membres des Ten Commandments.

Ludeciel de l'Éclair est un guerrier d'élite du Clan des Déesses, servant directement sous les ordres de la Divinité Suprême, en tant que Chef des Quatre Archanges. Il est également l'ancien Commandant Suprême de l'Alliance Stigma. Il est également le frère ainé de Mael du Soleil.

Mael du Soleil est un guerrier d'élite du Clan des Déesses, servant directement sous les ordres de la Divinité Suprême, en tant que membre des Quatre Archanges. Il est également le frère cadet de Ludeciel de l'Éclair. Durant la Première Guerre Sainte, Gowther de l'Altruisme et son "fils" ont reforgé la mémoire de Mael et de tous ses proches, lui donnant une nouvelle identité en tant que Sous-Chef des Ten Commandments et fils du Roi des Démons, sous le nom d'Estarossa de la 

Sariel de la Trombe est un guerrier d'élite du Clan des Déesses, servant directement sous les ordres de la Divinité Suprême, en tant que membre des Quatre Archanges.

Tarmiel de l'Océan est un guerrier d'élite du Clan des Déesses, servant directement sous les ordres de la Divinité Suprême, en tant que membre des Quatre Archanges.

Peuple Ailé 
Le  est composé de descendants du Clan des Déesses qui vivaient dans le Temple Céleste.

Ellatte est une guerrière d'élite du Peuple Ailé, ainsi que la fiancée de Sorada.

Sorada est un guerrier d'élite du Peuple Ailé, ainsi que le fils et héritier de Zoria.

Vaness est une grande prêtresse du Peuple Ailé, qui vénère le Grand Oshiro. On peut l'entendre dire de lui "Grand Oshiro, sauveur béni des dieux !"

Zoria est le Chef Guerrier du Peuple Ailé, ainsi que le père de Sorada.

Clan des Fées 
Le  est l'un des cinq Grands Clans de Britannia.

Dahlia est le Deuxième Roi des Fées.

Ende est une membre du Clan des Fées.

Gerharde est une ancienne guerrière d'élite du Clan des Fées qui a exercé les fonctions de Première Sainte Gardienne de la Fontaine de Jouvence, et qui sert désormais de conseillère aux Rois des Fées Dahlia et Arlequin. Elle est également la sœur cadette du Premier Roi des Fées Gloxinia.

Invisible est une espionne du Clan des Fées qui ne se montre qu'à Deathpierce et agit comme son informatrice.

Puora est un membre du Clan des Fées.

Clan des Géants 
Le  est l'un des cinq Grands Clans de Britannia.

Dubs est un célèbre Maître Artisan du Clan des Géants, c'est à lui qu'a été confié la fabrication du cercueil des ténèbres éternelles.

Dolores est une guerrière du Clan des Géants, ainsi que la meilleure amie de Diane.

Dumblebass, surnommé la , est le Chef Guerrier de l'Ouest du Clan des Géants.

Matrona, surnommée les , est une ancienne Chef Guerrière du Clan des Géants, ainsi que la mentor de Diane et Dolores.

Druides 
Les  sont des sorciers humains qui vénèrent le Clan des Déesses et vivent souvent au fond des forêts de Britannia.

Theo est un jeune Druide d'Istar qui sert et protège Jenna et Zanelli.

Renards-Garous 
Les  sont des êtres qui peuplaient Britannia.

Therion est un Renard-Garou qui a été tué par un groupe de Chevaliers Sacrés, ainsi que le fils biologique de Zhibago.

Zhibago est un Renard-Garou qui a été emprisonné à la Prison d'Aberdeen et qui a élevé Ban dans sa jeunesse et lui a appris à voler.

Vampires 
Les  sont des êtres qui peuplaient Britannia, ainsi que d'anciens alliés du Clan des Démons durant la Première Guerre Sainte.

Ganne est un Vampire Royal ayant servi le Roi des Vampires Israf, pendant la période où les Vampires ont pris le contrôle du Royaume d'Édimbourg. Il est aussi le frère cadet de Mod.

Gerda est une Vampire Royale ayant servi le Roi des Vampires Israf, pendant la période où les Vampires ont pris le contrôle du Royaume d'Édimbourg. Elle est également l'amante de Zeldris de la Piété.

Israf est le Roi des Vampires.

Mod est un Vampire Royal ayant servi le Roi des Vampires Israf, pendant la période où les Vampires ont pris le contrôle du Royaume d'Édimbourg. Il est aussi le frère ainé de Ganne.

Orlondi est un Vampire Royal ayant servi le Roi des Vampires Israf, pendant la période où les Vampires ont pris le contrôle du Royaume d'Édimbourg. Il est aussi le frère de Ganne. Capturé par Merlin, il deviendra à son service.

Lenn est une Vampire Royale ayant servi le Roi des Vampires Israf, pendant la période où les Vampires ont pris le contrôle du Royaume d'Édimbourg.

Autres personnages

Arc d'Introduction 

Mead est un orphelin adopté par les habitants du Village de Vanya après que ses parents, des voyageurs, soient morts d'une épidémie.

Arc du Donjon de Baste 

Le Docteur Dana est un médecin âgé qui réside dans le Village de Dalmary. Il est aussi le père de Sennett.

Sennett est la fille du vieux Docteur Dana, qui travaille au Village de Dalmary.

Arc de la Capitale des Morts 

Ellen est une mystérieuse jeune fille qui vivait dans le Village de Tala, proche de la Capitale des Morts, après que des Chevaliers Sacrés du Royaume de Liones aient emmené le reste sa famille.

Luigi est un habitant du Village de Tala, proche de la Capitale des Morts. Avec Ellen, sa sœur cadette, ils guident les gens à entrer dans ce lieu même s'ils ne sont plus en vie.

Arc du Festival de Combat de Byzel 

Cain Barzard 
Cain Barzard est un ancien Chevalier sacré de Danafall et ancien camarade de Meliodas. Sa Magie se nomme « Blaze ».

Chef des Barbares du Nord
Le Chef des Barbares du Nord est un guerrier qui a tenté d'envahir le Royaume de Liones avec son armée, mais qui fut facilement éliminé par Gilthunder et Howzer.

Taizoo est un bandit des montagnes, devenu marchand, et trois fois champion du Festival de Combat de Vayzel. Il est ensuite devenu l’arbitre de la seconde édition de ce tournoi cette fois-ci organisée par Dolor et Gloxinia des Ten Commandments.

Zeal est le frère cadet de Guila, ainsi que le fils de Dale, qui a mystérieusement disparu lors d'une mission. En raison de la trahison apparente de son père, il était agressé à plusieurs reprises par des délinquants du Royaume de Liones pendant que sa sœur est en service.

Arc de l'Armure Géante 

Eric est un bébé, dont le groupe d'amis lui fait jouer le rôle du Sanglier de la Gourmandise des Faux Seven Deadly Sins et protège les habitants du Village d'Ordan.

Kats est un jeune garçon qui, comme son groupe d'amis, aime jouer le rôle du Renard de l'Avarice des Faux Seven Deadly Sins et protège les habitants du Village d'Ordan.

Mera est une jeune fille qui, comme son groupe d'amis, aime jouer le rôle du Serpent de l'Envie des Faux Seven Deadly Sins et protège les habitants du Village d'Ordan.

Pélio, surnommé , est un jeune garçon qui, comme son groupe d'amis, aime jouer le rôle du Dragon de la Colère des Faux Seven Deadly Sins et protège les habitants du Village d'Ordan.

Tanto est un jeune garçon qui, comme son groupe d'amis, aime jouer le rôle du Lion de l'Orgueil des Faux Seven Deadly Sins et protège les habitants du Village d'Ordan.

Thomas est un jeune garçon qui, comme son groupe d'amis, aime jouer le rôle du Grizzli de la Paresse des Faux Seven Deadly Sins et protège les habitants du Village d'Ordan.

Arc de l'Infiltration du Royaume 

Aldrich est le Chevalier Sacré qui s'était déguisé en marchand et avait assassiné des membres du Clan des Fées pour revendre leurs ailes. Après avoir été tué par Hellbram, ce dernier aurait pris son apparence et a continué à tuer tous les humains qu'il a rencontrés pendant cinq cents ans.

Anna est l'épouse de Dreyfus, ainsi que la mère de Griamore.

Arc d'Istar 

Raizer est le père de Howzer.

Arc de Ravens 

Della est la fille de Zarpa, l'homme qui a sauvé la vie de Matrona après qu'elle a été mortellement empoisonnée par Gannon. Elle vit avec son père, son frère ainé Zor et Matrona, qu'elle traite comme sa mère.

Kilia est la sœur cadette de Ban.

Zarpa est membre d'une Tribu de Barbares qui a sauvé la vie de Matrona après qu'elle a été mortellement empoisonnée par Gannon et ses Chevaliers Sacrés. Il vit maintenant avec elle et ses deux enfants, Zor et Della.

Zor est le fils de Zarpa, l'homme qui a sauvé la vie de Matrona après qu'elle a été mortellement empoisonnée par Gannon. Il vit avec son père, sa sœur cadette Della et Matrona, qu'il traite comme sa mère.

Arc du Grand Festival de Combat 

Arbus est un Prêtre de la Destruction qui avait rejoint le Grand Festival de Combat à des fins inconnues.

Daymond est le frère aîné d'Escanor, ainsi que le prince du Royaume de Castellio. Daymond était la raison pour laquelle Escanor a été exilé de leur Royaume.

Estaro est un membre de l'Escouade d'Assassins de Maraxia qui a rejoint le Grand Festival de Combat à des fins inconnues, sans doute pour sauver son royaume saccagé par Dreyfus et Hendrickson lorsqu’ils étaient sous l’emprise de Fraudrin.

Hai-Huang est un lutteur qui a rejoint le Grand Festival à des fins inconnues.

Zigmo est un membre de l'Escouade d'Assassins de Maraxia qui avait rejoint le Grand Festival de Combat à des fins inconnues, sans doute pour sauver son royaume saccagé par Dreyfus et Hendrickson lorsqu’ils étaient sous l’emprise de Fraudrin.

Nanashi est un épéiste étranger qui a rejoint le Grand Festival de Combat à des fins inconnues.

Rosa est une femme qui a aidé Escanor à s'échapper du Royaume de Castellio qui le traquait pour avoir blessé son frère ainé, Daymond.

Sollasido est une troubadour qui avait rejoint le Grand Festival de Combat à des fins inconnues.

Tora est un membre de l'Escouade d'Assassins de Maraxia qui avait rejoint le Grand Festival de Combat à des fins inconnues, sans doute pour sauver son royaume saccagé par Dreyfus et Hendrickson lorsqu’ils étaient sous l’emprise de Fraudrin.

Arc de la Bataille pour la Défense de Liones 

Edda est l'épouse de Raizer, ainsi que la mère de Howzer.

Arc des Mémoires de la Guerre Sainte 

Low est l'un des humains qui combattaient durant la Première Guerre Sainte en tant que membre de l'Alliance Stigma. Bien que plus tard, il a révélé que lui et ses camarades humains de complotaient pour éliminer l'Alliance Stigma pour avoir détruit leur village des années auparavant.

Arc de Corand 

Elizabeth est une membre d'une Tribu de Barbares, ainsi que la première réincarnation de la Déesse Elizabeth.

Arc du Prélude de la Nouvelle Guerre Sainte 
Père de Merlin
Le père de Merlin est un vieux sorcier, ainsi que le chef de Belialin, la Capitale des Sorciers.

Arc de la Nouvelle Guerre Sainte 

Wild est une créature ressemblant à un sanglier qui vit au Purgatoire, à la recherche de son jeune frère, Mild.

Créatures 

Un Anaon est un  semblable à un mort-vivant. Il transforme ses ennemis en ce qu’ils craignent le plus. Un baiser de l’être aimé délivre de cette malédiction. L'un d'eux est contenu dans une Ambre des Déesses utilisée par les Druides d'Istar pour leur formation.

Un Bison du Crépuscule est un bœuf sauvage et bossu qui n'est principalement actif que la nuit et au crépuscule.

Un Hide and Seek (Cache-Cache), également connu sous le nom de , est une créature qui habite les Forêts de Britannia et a la capacité de parfaitement imiter quelqu'un.

Un Black Hound (Chasseur Noir)est une créature semblable à un chien, vivant entre le monde des fées et des humains. Sa gueule est un portail qui peut téléporter ce qui y rentre. Il change de taille lorsqu’il se sent menacé.

Une Chimère est une créature qui peut devenir invisible tout en traquant ses proies. Une chimère suivait secrètement la Princesse Margaret, forçant Gilthunder à suivre les ordres du Grand Maître Hendrickson par l'intermédiaire de Viviane.

Un Dragon d'Argile est une race de dragon. Il en existe dans les grottes d'entraînement des Druides.

Un Dragon Tyran est une créature sauvage qui peut à elle seule niveler une ville entière de Britannia. Cependant, même dix de ces créatures ne peuvent pas détruire une barrière magique formée par le Sortilège du Sceau Éternel.

Un Indura est la véritable nature des Démons Supérieurs ayant sept cœurs, ainsi qu'un Niveau de Puissance égal à 50000.

Un Kraken est une  qui apparaît une fois tous les cent ans.

Une Sky Manta (Manta du Ciel) est une créature sauvage ressemblant à une raie manta.

Un Matango-Poltron est un champignon magique, qui libère des spores qui font rétrécir les autres créatures lorsqu'il se sent en danger.

Un Earth Crawler (« Reptile de terre ») est une créature massive qui peut être vue à divers endroits. Sa forme larvaire est appelée .

Références 

Seven Deadly Sins
Seven Deadly Sins